Витанешти има више значења:

 Витанешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Витанешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Витанешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Витанешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији